

Toponyme 
 Ladignac, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Thérondels
 Ladignac, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Trentels

Voir aussi 

 Ladignac-le-Long commune française, située dans le département de la Haute-Vienne
 Ladignac-sur-Rondelles commune française, située dans le département de la Corrèze

Homonymie de toponyme